Termin soni most ima više značenja:
 Soni most (proteini)
 Soni most (hemija)